Damage (filme de 1992)
Damage (filme de 2009)
Damage (DC Comics)
Damage (álbum de Jimmy Eat World)
Damages

Desambiguação